François-Marie Gagneur (1765-1848), homme politique français ;
 Wladimir Gagneur, né le  à Poligny (Jura) et mort le  à Paris, un homme politique français, fils de François-Marie ;
 Marie-Louise Gagneur, (1832-1902), une écrivaine (parfois sous le pseudonyme de Duchesse Laurianne), épouse du précédent;
 Marguerite Gagneur, dite Syamour, née le  à Bréry (Jura) et morte à Paris le , une sculptrice française, fille de Wladimir et de Marie-Louise Gagneur ;
 Yannick Gagneur, né le  à Paris, un joueur français de basket-ball.